Merry Christmas, Mr. Lawrence - Amerikaans-Japanse film uit 1983
 Merry Christmas, Drake & Josh - Amerikaanse film uit 2008
 Merry Christmas (Mariah Carey) - album van Maria Carey
 Merry Christmas (single) - single van Ed Sheeran en Elton John